Vzorec C5H10 může označovat:

 Pent-1-en
 Cis-pent-2-en
 Trans-pent-2-en
 2-methylbut-1-en
 Isopenten neboli 3-methylbut-1-en
 2-methylbut-2-en neboli Isoamylen
 Cyklopentan
 Methylcyklobutan
 Ethylcyklopropan
 1,1-dimethylcyklopropan
 1,2-dimethylcyklopropan

Související články 
 Penten

{{DISPLAYTITLE:C5H10}}